Комово — название населённых пунктов:

Россия 
 Комово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Комово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Комово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.